

Понятова — місто в Опольському повіті Люблінського воєводства
 Понятова — гміна в Опольському повіті Люблінського воєводства
 Понятова — село в гміні Понятова Опольського повіту Люблінського воєводства